Міхаловський (українізоване: Михаловський; ) — польське прізвище.

Відомі носії:
 Михаловський Болеслав Георгійович (1830—1909) — інженер-архітектор.
 Михаловський Олександр Костянтинович (1851—1938) — польський піаніст, композитор, педагог.

 Еміль Міхаловський (1850—1919) — польський педагог, директор Тернопільської чоловічої учительської семінарії (1892—1919), посол Галицького крайового сейму, бургомістр (урядовий комісар) Тернополя (1915—1917).
 Казімеж Міхаловський (1901—1981) — польський археолог, єгиптолог, історик мистецтв.

Див. також 
 Михайловський

Польські прізвища